11. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców w wieku do 23 lat, które odbyły się w Bydgoszczy od 13 do 16 lipca 2017 roku.

Charakterystyka 
Bydgoszcz została wybrana na gospodarza imprezy, przez Radę European Athletics, w czerwcu 2015 roku w Oslo. Zawody rozgrywano na stadionie Zawiszy Bydgoszcz im. Zdzisława Krzyszkowiaka. W mistrzostwach brało udział 1093 zawodników z 43 reprezentacji narodowych. Kadra Polski liczyła 64 zawodników. W mistrzostwach akredytowano 1750 osób, w tym 101 dziennikarzy i fotoreporterów. Średnia liczba widzów przekraczała 5,5 tysiąca w każdym z czterech dni. Podczas zawodów sportowcy pobili 403 rekordy życiowe, uzyskali 220 najlepszych indywidualnych wyników w sezonie oraz ustanowili 11 rekordów narodowych. Mistrzostwa transmitowano na żywo w TVP Sport, serwisie internetowym European Athletics oraz relacjonowano w Programie 1 Polskiego Radia oraz telewizjach m.in. z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Włoch, Turcji i Białorusi. Nieliczni rosyjscy zawodnicy wystąpili pod flagą European Athletics jako "autoryzowani lekkoatleci neutralni" (Authorised Neutral Athletes – ANA) z powodu zawieszenia Rosji za aferę dopingową.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017
2017 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Bydgoszczy
Zawody sportowe w Bydgoszczy
2017 w polskim sporcie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce